Con il termine di Pinta ci si può riferire a:
 Pinta, unità di misura del volume per il sistema imperiale britannico e il sistema consuetudinario statunitense
 Pinta, malattia tropicale
 Pinta, una delle caravelle di Cristoforo Colombo
 Pinta, isola dell'arcipelago delle Galápagos
 Pinta, software di grafica raster multipiattaforma open source
 Pinta, tipo di bicchiere da birra